10 Years é uma compilação produzida pelo DJ de trance Armin van Buuren. O álbum apresenta alguns dos mais populares trabalhos de Armin e algumas faixas anteriormente inéditas. Seu nome se deve pelo fato de Armin estar 10 anos como DJ ao ponto de sua compilação ser lançada.

Faixas

Links externos
 Site oficial de Armin van Buuren

Coletâneas de Armin van Buuren
Álbuns de grandes êxitos de 2006